La saison 2021-2022 est la  saison de l'ECHL. La saison régulière se déroule du  au  et est suivie par les séries éliminatoires de la Coupe Kelly.

Saison régulière

Contexte 
 La ligue est revenue à un alignement en deux conférences et quatre divisions.
 Les onze équipes qui n'ont participé la saison dernière sont revenues : les Thunder de l'Adirondack, les Gladiators d'Atlanta, les Beast de Brampton, les Cyclones de Cincinnati, les Steelheads de l'Idaho, les Wings de Kalamazoo, les Mariners du Maine, les Growlers de Terre-Neuve, les Admirals de Norfolk, les Royals de Reading et les Railers de Worcester. 
 Le Beast de Brampton a complètement cessé ses activités le 18 février 2021.
 Deux équipes d'expansion arrivent : les Heartlanders de l'Iowa dans la division Centrale et les Lions de Trois-Rivières dans la division Nord.

Classements

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Séries éliminatoires

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL